

Processus 

La réunification est le processus qui voit deux territoires anciennement unis, sous quelque forme que cette union ait eu lieu, fusionner à nouveau en un seul territoire. Cette liste n'inclut ni les revendications territoriales d'un État sur d'autres, ni les revendications d'autonomie ou d'indépendance de tel ou tel peuple ou territoire.

 États :
 Processus achevé :
 Réunification du Cameroun (1961)
 Réunification du Viêt Nam (1976)
 Réunification allemande (1989-1990)
 Unification du Yémen (1990)
 Processus en cours ou interrompu :
 Réunification de Chypre (officiellement en cours)
 Réunification de la Corée
 Réunification géorgienne
 Union de la Russie et de la Biélorussie
 Processus hypothétique :
 Réunification de la Chine
 Mouvement unioniste en Moldavie et Roumanie
 Réunification de l'Inde
 Réunification de l'URSS
 Réunification de l'Éthiopie
 Réunification du Soudan
 Réunification de la Somalie

 États et entités administratives non-souveraines d'un autre État :
 Réunification franco-wallonne (hypothétique)
 Réunification de l'Irlande (hypothétique, mais processus de paix en Irlande du Nord)
 Réunification néerlandaise (hypothétique) 
 Réunification ossète (hypothétique, sous l'égide russe)
 Réunification de la Nouvelle-Guinée (hypothétique)

 Autres territoires :
 Réunification de la Bretagne (hypothétique)
 Réunification de la Normandie (1956-2016)
 Réunification de la Vendée avec le Poitou (hypothétique)

Monuments 

 Palais de la réunification, à Hô Chi Minh-Ville (Viêt Nam)
 Stade de la Réunification, à Douala (Cameroun)
 Monument de la réunification, à Yaoundé (Cameroun)